gevoel: jaloezie (gevoel)
soort zonwering: jaloezie (zonwering)
wiek voor windmolen: jaloeziewiek (molen)